Die German Open 2020 im Tischtennis waren das erste Turnier der ITTF World Tour 2020. Sie fanden vom 28. Januar bis 2. Februar 2020 im deutschen Magdeburg statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed 
Der Mixed-Wettbewerb fungierte gleichzeitig als Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele, für die sich die Finalisten qualifizierten.

Weblinks 
 Die German Open 2020 auf der Website der ITTF (abgerufen am 29. Januar 2020)
 Die World Tour 2020 auf der Website der ITTF (abgerufen am 29. Januar 2020)

Einzelnachweise

Literatur 
 Ausführliche Berichte in Zeitschrift tischtennis, 2020/2 Seite 14–23

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Magdeburg
Tischtenniswettbewerb in Deutschland
Tischtennisveranstaltung 2020